Murmansk kan syfta på:

 Murmansk – en rysk stad
 Murmansk oblast – ett ryskt oblat
 Murmansk (isbrytare) – en rysk isbrytare

Astronomi 
 2979 Murmansk – en asteroid